Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Magdaléna Rybáriková remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Pavlyuchenkova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shuko Aoyama et Chang Kai-Chen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Washington
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en juillet 2012
Tennis en août 2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012
Sport aux États-Unis en août 2012